Helmet steht ist Ortsname von:
Helmet (Kalifornien)
Helmet (Virginia)
 Helmet (Schaerbeek)

Weiteres:
 Helmet (Band)

Siehe auch
Helmets, eine Taubenart, siehe Amerikanische Kalotte
 Helmet Rock